Lagarde (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Lagarde (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Lagarde (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Lagarde (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Lagarde (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje